Mit Volta oder Volte (auch Wolte; englisch Volt, italienisch auch La volta) wurde ein im 16. und 17. Jahrhundert in ganz Europa verbreiteter, sinnenfroher und temperamentvoller Paartanz bezeichnet. Der Tanz im ³/₄-Takt aus der Provence des 16. Jahrhunderts, ist (wie der Saltarello und das Tourdion) der Galliarde und einer flüssigen Courante ähnlich, und es scheint nicht ausgeschlossen, in der Volta eine Vorläuferin des Walzers zu sehen. Der Skandaltanz des 16. Jahrhunderts – die unterrockentblößende Volta – wurde zum Lieblingstanz von Elisabeth I. Die Volta wurde als unzüchtig angesehen, weil ihre lebhaften Bewegungen und Drehungen, bei denen die Damen durch die Luft gewirbelt wurden, es ermöglichten, einen Blick auf die Beine und die Unterröcke zu erhaschen. Als enger Paartanz gab es immer wieder die Möglichkeit zu unzüchtigen Berührungen: „“ (Brantôme 1666, zit. nach Curt Sachs: Eine Weltgeschichte des Tanzes. Berlin 1933, S. 252).

Musik 
In den Suiten des 17. Jahrhunderts nimmt die Volta die Rolle des Schlusstanzes ein. Michael Praetorius’ Terpsichore aus dem Jahre 1612 ist mit 48 Volten eine der bedeutendsten Sammlungen an Volten dieser Zeit. Die Volta ist meist regelmäßig aufgebaut und neigt zur überschaubaren Phrasenbildung.

Als instrumentale Versionen sind Lautenstücke unter anderem von Adrian Le Roy und Giulio Cesare Barbetta sowie Jean-Baptiste Besard, Georg Leopold Fuhrmann, Carolous Bocquet, Antoine Francisque und anonym (um 1600) überliefert.

Literatur 
 Michael Lutz: Galliarde. Volte. Tordiglione. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 2. Auflage. Sachteil, Band 3. Bärenreiter/ Metzler, Kassel/ Stuttgart 1995, ISBN 3-7618-1104-7, Sp. 989–998.

 Michael E. Lutz, Daniel Heartz: Volte [Bearbeitung]. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 2. Auflage. Sachteil, Band 9. Bärenreiter/ Metzler, Kassel/ Stuttgart 1999, ISBN 3-7618-1128-4, Sp. 1761–1763.

Weblinks 
 
  „Tanzen wir eine Volta?“

Einzelnachweise 

Tanz des westlichen Kulturkreises
Höfischer Tanz
Paartanz